Esistono più comuni francesi con questo nome

Cellettes – Charente
Cellettes – Loir-et-Cher